Sophia Martins, (nascida Rosemeire de Brito Pereira, São Paulo, 25 de agosto de 1984), é uma empresária do ramo imobiliário, CEO da Mitre Vendas, uma agência in-house da Mitre Realty (MTRE3), listada na Bolsa de Valores.

Tornou-se mais conhecida por sua atuação com imóveis de luxo e seus projetos de formação gratuita para pessoas que desejam ingressas no mercado da corretagem de imóveis.

Biografia 
Paulista, teve parte de sua infância vivida em Brasília, por conta de seu pai, Nicolau Francisco Brito, ter sido transferido para a capital do país por motivos de trabalho.

Em Brasília, Sophia Martins estudou em colégio de freiras por dois anos, até regressar à São Paulo, cidade Natal.

Sophia Martins é formada em Ciências Públicas e Políticas: Impactos Sociais e Econômicos em Harvard, nos Estados Unidos, graduada em Direito pela PUC-SP, tendo também se graduado em Ciências Políticas e Econômicas pela PUC-RS, Administração de Empresas pela Mackenzie e Gestão de Pessoas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Em 2021, foi convidada para ser co-autora do livro "Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário - Desafios e Conquistas, lançado pela Editora Gregory, com prefácio de Elisa Tawil.

Carreira 
Sophia sempre esteve envolvida, como investidora, com o mercado imobiliário, envolvendo-se na compra recorrente, principalmente de apartamentos, para investimentos.

Em decorrência disso, percebeu que os corretores de imóveis careciam de um conhecimento no que diz respeito à qualidade de atendimento, qualidade esta muito mais presente na negociação de imóveis de luxo. Percebeu, a partir disso, uma oportunidade de lucrar e ingressou no mercado de corretagem de imóveis convencional.

No decorrer do tempo, aprimorando suas técnicas de venda e atendimento personalizado, Sophia Martins criou seu próprio método de vendas, principalmente versando o bom atendimento ao cliente, qualificando corretores, principalmente as mulheres, a quem mais inspira.

Referências 

 Caras - Empresária cria academia de formação de profissionais para o atendimento de luxo
 Forbes - Sophia Martins, CEO da Mitre Vendas, apost na qualificação de corretores imobiliários
 Casa Vogue - Casa Vogue e Mitre comandam bate-papo sobre influência feminina na arquitetura e urbanismo
 R7 - Sophia Martins ensina como vender imóveis de luxo
 Money Times - 5 metas para alavancar vendas de imóveis de luxo, segundo Sophia Martins
 IstoÉ - Destaque nas redes sociais, Sophia Martins faz sucesso com imóveis de luxo
 RedeTV - Em alta, Brasil valoriza mercado de imóveis de luxo, aponta Sophia Martins